aktivna galaktička jezgra (Active galactic nucleus)
NLAGN - Narrow Line AGN
akutni glomerulonefritis
agutajnen jezik
Hidroplanska luka Angoon (Angoon Seaplane Base), Angoon, Aljaska, SAD
Archivo General de la Nación (razdvojba)